Георгий Павлович Гольц (, Москва — 27 мая 1946, там же) — советский архитектор и театральный художник. Лауреат Сталинской премии второй степени (1941).

Биография 
Г. П. Гольц родился 22 февраля (6 марта) 1893 года в Москве в семье механика Болшевской мануфактуры. Окончил 9-ю московскую гимназию имени Медведниковых, брал уроки живописи у П. И. Келина. В 1913 году поступил на живописное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества, но в 1914 году перешёл на архитектурное отделение. Учился в московском ВХУТЕМАСе в 1919—1922 годы (с перерывом: в 1920—1921 годах служил в Красной Армии).

После окончания обучения защитил диплом «Сад-город в Останкино»; вскоре совершил поездку в Италию (1924). Провел там семь месяцев и вернулся в 1925 году. Подчиняясь времени стал работать в стиле конструктивизм. Совместно с М. П. Парусниковым и И. Н. Соболевым спроектировал ряд общественных и промышленных зданий. 

Постройка комплекса Изокомбината «Всекохудожник» на Часовой улице в Москве в 1930-х годах принесла Гольцу большую известность.

Член Московского архитектурного общества (МАО) (1926).

С 1934 года преподаватель и руководитель кафедры проектирования Института аспирантуры Академии архитектуры СССР.

С 1935 года руководитель мастерской Моссовета.

Действительный член Академии архитектуры СССР (1939).

С 1943 года разрабатывал проекты восстановления разрушенных войной городов, с 5 октября  1944 года руководил НИИ художественно-декоративных изделий и оборудования зданий Академии архитектуры СССР. 

Как театральный художник оформлял спектакли в Московском театре для детей и театрах Белоруссии.

Георгий Павлович Гольц погиб в автокатастрофе 27 мая 1946 года.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 2).

Семья 
 Сестра — Екатерина Павловна Гольц (1892—1944), врач-физиолог. Репрессирована — арестована за «контрреволюционную агитацию и антисоветские связи» 23 апреля 1939. Приговорена к восьми годам лагерей. Скончалась по пути из лагеря. Реабилитирована 06 февраля 1990 года.
 Жена — Галина Николаевна Гольц (урождённая Щеглова), до рождения дочери была танцовщицей в школе-студии И. С. Чернецкой. Её сестра Наталья Антокольская (1921—1981) — художница, была замужем за поэтом Павлом Антокольским.
 Дочь — Ника Георгиевна Гольц (1925—2012), художница, оформитель детских книг.

Театральные работы 
В Московском театре для детей
 1924 — «Находка» Е. Я. Тараховской
 1925 — «Робин Гуд» С. С. Заяицкого
 1927 — «Негритёнок и обезьяна» Н. И. Сац и С. Г. Розанова
 1929 — «Аул Гидже» Н. Я. Шестакова
В Театре имени Евг. Вахтангова
 1946 — «Электра» Софокла, .

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1941) — за архитектурные проекты жилого дома по Большой Калужской улице в Москве (1940).

Проекты и постройки

Москва 
 Гараж Совнаркома в Каретном Ряду (конец 1920-х годов)
 Фабрика прядильная в Ивантеевке (1929, соавторы: Парусников М. П., Соболев И. Н.)
 Дворец культуры Пролетарского района (1930, соавторы: Парусников М. П., Соболев И. Н., конкурс)
 Диорама в ЦПКиО им. Горького (1932, соавторы: Парусников М. П., Соболев И. Н.)
 Дворец Советов (1932, соавторы: Парусников М. П., Соболев И. Н., всесоюзный конкурс)
 Изогородок «Всекохудожника» (1933—1938)
 Театр ВЦСПС (1933)
 Театр Мейерхольда (1933, соавторы: Парусников М. П., Соболев И. Н.)
 Станция метрополитена «Мясницкие ворота» (1934; конкурс)
 Оперный театр им. Станиславского (1934, реконструкция)
 Дом жилой на Раушской наб. (1936);
 Большой Устьинский мост (1936—1938, инж. Вахуркин В. М.)
 Дом жилой на Можайском шоссе (1937)
 Шлюз на Яузе (1937—1939)
 Павильон Москвы и Московской области на ВСХВ (1937; конкурс)
 Второй дом СНК в Зарядье (1940, конкурс)
 Дом жилой на Большой Калужской ул., д. 22 (1939—1940)
 Памятник защитникам Москвы в Александровском саду (1942—1943)
 Станция метрополитена «Калужская» 4-й очереди (1945; конкурс)
 Адмиралтейство — Наркомвоенмор — Министерство Военно-морского флота СССР (1945, конкурс)
 Театр имени Моссовета и планировка Пушкинской пл. (1945)

Другие города. Проекты и постройки 
 Госбанк в Новосибирске (1925; соавтор Швидковский А. В.)
 Государственный Белорусский университет в Минске (1926; соавторы: Буров А. К., Парусников М. П.)
 Госбанк в Иванове (1927; соавторы: Парусников М. П., Соболев И. Н.)
 Госбанк в Минске (1927; соавтор Парусников М. П.)
 Бумажная фабрика в Балахне (1927, соавтор Швидковский А. В.)
 Банк в Ярославле (1928; соавтор Князев)
 Киев ГРЭС (1929; соавтор Парусников М. П.)
 Машиностроительный завод в Ярославле (1929)
 Соцгородок Автостроя в Горьком (1929—1930; соавторы: Парусников М. П., Соболев И. Н.)
 Дом отдыха под Нальчиком (1933)
 Дом культуры в Нальчике (1933)
 Гостиница в Ярославле (1934)
 Клуб в Кронштадте (1934)
 Мебельный техникум в г. Семёнове Горьковской обл. (1936, соавтор Степанова А. Ф.)
 Центральная гостиница в Киеве (1938, конкурс)
 Панорама «Штурм Перекопа» (1940)
 Памятник защитникам Северного Кавказа (1942—1943)
 Памятник защитникам Сталинграда (1942—1943)
 Памятник защитникам Ленинграда (1942—1943)
 Театр в Чимкенте (1943, реконструкция)
 Сталинград — планировка центра города (1943; конкурс)
 Крещатик в Киеве (1944; конкурс);
 Смоленск — проект восстановления и реконструкции центра города (1944—1946)
 Здания облсовета и горсовета во Владимире (1945—1946)
 Дом Советов в Сталинграде (1946, конкурс)

Библиография 
 Дипломные работы Всероссийской академии художеств // Архитектурная газета. Приложение к № 7. — 1937.
 Мосты через Яузу // Архитектура 
СССР. — 1938. — № 3. — С. 49—65. Совместно с Рабиновичем И.
 Академия лёгкой промышленности им. Кирова // Архитектурная газета. Приложение к № 10. — 1939. — 17 февраля.

См. также 
 Конструктивизм в архитектуре Москвы

Примечания

Источники 
 Архитектура советского театра. — Москва: Стройздат, 1986. — С. 160—165.
 Быков В. Е. Георгий Гольц. — М.: Стройиздат, 1978. — 160 с. — (Серия: Мастера архитектуры).
 Зодчие Москвы. XX век. — Москва: Московский рабочий, 1988. — С. 223—230.
 Изаксон А. Конкурс на проект второго дома СНК СССР // Архитектура СССР. — 1940. — № 11. — С. 4—19.
 Хигер Р. Я. Павильон Москвы и Московской области на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке // Архитектурная газета. Приложение к № 24. — 1937. — 28 апреля. 

Выпускники Медведниковской гимназии
Действительные члены Академии строительства и архитектуры СССР
Архитекторы СССР
Архитекторы Москвы
Сценографы СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Члены Московского архитектурного общества
Архитекторы Ярославля
Архитекторы Новосибирска
Архитекторы Киева
Архитекторы Иванова
Архитекторы русского авангарда
Художники русского авангарда
Театральные художники русского авангарда